Лома дел Окоте има више значења:

 Лома дел Окоте (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома дел Окоте (Сан Педро Тавиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику